Riograndia— вимерлий рід трителедонтидових цинодонтів з пізнього тріасу Південної Америки. Тип і єдиний вид — Riograndia guaibensis. Залишки були знайдені в формації Катурріта геопарку Палеоррота. Це був невеликий цинодонт, який не належить до ссавців, з кількома розвиненими особливостями, також присутніми у ссавців. Кілька зразків Riograndia guaibensis були знайдені в містах Канделарія та Факсінал-ду-Сотурно у формації Катурріта. Рід визначає зону збору Riograndia.

Класифікація 
Riograndia в даний час класифікується як базальний рід у родині Tritheledontidae. Інші трителедонтиди включають споріднений Irajatherium і дві клади, більш базальну групу, включаючи Sinoconodon, Brasilitherium, Brasilodon і Morganucodon, і більш похідну кладу Chaliminia, Elliotherium, Pachygenelus, Diarthrognathus і Tritheledon. Наведену нижче кладограму знайшли Мартінеллі та Руж’є в 2007 році та модифікували Соарес та ін. у 2011 році з Tritheledontidae, доданим після Ruta et al. (2013):

Палеоекологія 

Усі зразки Riograndia походять із формації Катурріта пізнього тріасу. Утворення датується приблизно 225 мільйонами років тому, і воно базується на території сучасної країни Бразилії. Динозаври з формації включають лише зауроподоморфів Unaysaurus і Guaibasaurus. Нединозаврові тварини включають динозавроподібного Sacisaurus; дицинодонта Jachaleria; безіменного фітозавра; поодинокі зуби архозавра; амфібія, класифікована в Stereospondyli; і багато звичайних чотириногих довжиною менше 15 см. Серед чотириногих: Soturnia, Clevosaurus,  Cargninia, Faxinalipterus та асортимент ссавцеморфів, включаючи Riograndia, Brasilodon, Brasilitherium, Irajatherium, Minicynodon.

Примітки 

Роди тварин
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2001